Ио́влева — русская фамилия, имеет мужскую форму Иовлев. Известные носительницы:

 Иовлева, Лидия Ивановна (1931—2018) — советский и российский искусствовед.
 Иовлева, Мария Вячеславовна (род. 1990) — паралимпийская чемпионка.
 Иовлева, Тамара Ивановна (1924—2012) — советский и российский кинорежиссёр научно-популярного и документального кино.